Вільфра́нш-сюр-Шер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південь від Парижа, 70 км на південь від Орлеана, 50 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1150 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2746,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільфранш-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту географії
 Вільфранш-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 Вільфранш-сюр-Шер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільфранш-сюр-Шер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільфранш-сюр-Шер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер